Dojran – jezioro na granicy Macedonii i Grecji 
 Dojran – nieistniejące już miasto nad jeziorem Dojran 
 Dojran – gmina (opština) w Macedonii 
 Dojran – wieś na greckim brzegu jeziora Dojran 
 Star Dojran – wieś na macedońskim brzegu jeziora Dojran 
 Nov Dojran – wieś na macedońskim brzegu jeziora Dojran